Osmolindsaea är ett släkte av ormbunkar. Osmolindsaea ingår i familjen Lindsaeaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kärlväxter
Osmolindsaea